Viborg Kommune er en kommune i Region Midtjylland efter Kommunalreformen i 2007. Allerede den 15. november 2005 blev kommunalbestyrelsen valgt med Johannes Steensgaard som formand for sammenlægningsudvalget og kommende borgmester. Kommunen er hjemsted for Region Midtjyllands centrale forvaltning og politiske styre.

Viborg Kommune opstod ved sammenlægning af flg.:
 Bjerringbro Kommune
 Fjends Kommune
 Karup Kommune
 Møldrup Kommune
 Tjele Kommune
 Viborg Kommune (1970-2006)
 Hvam Skoledistrikt, Aalestrup Kommune

Forligspartierne krævede en afstemning i Vestfjends i Fjends Kommune, men her stemte et flertal på knap 60% sig til Viborg. I Gedsted (Aalestrup Kommune) blev der også afholdt afstemning, og man besluttede sig for at følge med størstedelen af kommunen ind i Vesthimmerlands Kommune i stedet for at gå sammen med Viborg, her med 603 stemmer mod 594. Hvam Skoledistrikt (Aalestrup Kommune) gik til Ny Viborg Kommune ved en folkeafstemning med 351 stemmer mod 57.

Byer

Politik

Mandatfordeling

Liste over borgmestre

Nuværende byråd

Byrådet 2017-2021

Statistisk kilde 
 statistikbanken.dk Danmarks Statistik

Se også 
 Kategorien Byer i Viborg Kommune

Referencer 

Kommuner i Region Midtjylland
 
Kommune